Sidaoui () est un nom de famille dérivé de Sidon, l'actuelle Saïda (ville située au Sud du Liban), et un nom attribué aux habitants de cette ville qui exerçaient principalement la pêche (). Les origines de la famille Sidaoui sont de la Phénicie et de l'ancienne Grèce. Le nom est répandu de nos jours dans le monde, particulièrement dans les pays du Golfe et en Europe.

Variantes 
  (grec ancien : )
 Assidaoui
 Al Saidawi
 Al-Sidaoui
 Saidaoui
 Sidawi 
 El Saidaoui
 Assaidaoui

Patronymes 
Le nom est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 , était un compagnon kufan d'Al-Hussein ibn Ali qui a participé à la bataille de Karbala.
 Antipatros de Sidon, poète grec de la seconde moitié du .
 Balqis Sidawi (1935), écrivaine et poète libanaise
 José Julián Sidaoui (1953), financier et banquier mexicain.
 Mouwafac Sidaoui, universitaire et professeur à l'université de San Francisco.
 Qays ibn Musahir Al Saidawi, l'un des compagnons d'Al-Hussein ibn Ali.
 Rafif Sidaoui, sociologue, chercheuse et professeure libanaise.
 Riadh Sidaoui (1967), intellectuel, écrivain et politologue  tuniso-suisse.
 Sihem Sidaoui (1977), universitaire et critique de cinéma tunisienne.
  (1930-2003), linguiste, écrivain et poète syrien.
 Youssef Sidaoui (1976), homme de théâtre et producteur tunisien.

Films 
 Comme une odeur de menthe, un documentaire réalisé par Pierre Sidaoui en 2001 sur la famille Sidaoui en exil.

Lieu 
 Quartier Sidaoui, un quartier situé dans la ville côtière d'El Jadida au Maroc.
 Quartier Bostan Sidaoui, un quartier situé dans la ville de Lattaquié en Syrie.
  (, également romanisée sous Şeyd Āvīyeh), un village du district rural de Shalahi (district central du comté d'Abadan) dans la province du Khouzistan en Iran.

Références 

Homonymie de patronyme